Кровопусково — деревни в центральной части России:

 Кровопусково — прежнее название деревни Кузнецово в Ножкинском сельском поселении Чухломского района Костромской области.
 Кровопусково — упразднённая деревня Ярцевского района Смоленской области.